Nangis est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Nangis, commune française du département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.

Patronyme 

 Bertulphe de Nangis (-, chroniqueur français, auteur d'une histoire de la première croisade ;
 Guillaume de Nangis (mort en 1300), moine bénédictin et chroniqueur ;
 Lenny Nangis (1994-), footballeur français ;
 Louis Armand de Brichanteau de Nangis (1682-1742), aristocrate et militaire français.

Gastronomie 
 Brie de Nangis, fromage français du pays de Brie et de la commune de Nangis.

Architecture 
 Château de Nangis ou Château de La Motte Nangis, château français de la ville de Nangis.

Patronyme français